YCA steht als Abkürzung für:
 Courtenay (British Columbia), IATA-Code des Flughafens in Kanada 
 Yacht Club Arbon, schweizerischer Yachtclub aus Arbon am Bodensee
 Yacht Club Argentina, argentinischer Yachtclub
 Yacht Club Austria, österreichischer Yachtclub
 Yachting Club of America, amerikanische Dachorganisation für Yachtclubs
 Youth Challenge Australia, australische gemeinnützige Jugendorganisation

 
YCA